Ворожино — название населённых пунктов:

Россия 
 Ворожино — деревня в Селижаровском районе Тверской области.
 Ворожино — деревня в Угличском районе Ярославской области.

Также 
 Ворожино — железнодорожный разъезд на ветке Иваново — Шуя.

Примечания